Ingresso o atrio (architettura) – in architettura
 Ingresso o input – in informatica e altre tecnologie e scienze applicate